Неї́-ан-Ден () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 140 км на південний схід від Орлеана, 45 км на південний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 123 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 263,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Неї-ан-Ден на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Неї-ан-Ден на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер